Чемпионат СССР 1970 года во второй группе класса «А» проходил в трёх зонах. Победители каждой зоны — запорожский «Металлург», ярославский «Шинник» и кемеровский «Кузбасс» — получили право играть в первой группе класса «А».

Бомбардиры:
 Виталий Раздаев («Кузбасс», 3 зона) − 20 мячей (21)
 Валентин Прилепский («Таврия», 1 зона) − 20
 Виктор Кутин («Металлург» Запорожье, 1 зона) − 19
 Анатолий Лебедь («Локомотив» Херсон, 1 зона) — 19
 Владимир Дорофеев («Металлург» Тула, 2 зона) — 19
 Виктор Санин («Шинник», 2 зона) — 18
 Зиновий Билень («Иртыш», 3 зона) — 18
 Юрий Несмиян («Автомобилист» Житомир, 1 зона) — 17
 Александр Соловей («Сатурн», 2 зона) — 17

1 зона

2 зона 
Бомбардиры (по данным kwadra.ru):
 Владимир Дорофеев («Металлург» Тула) — 19
 Виктор Санин («Шинник») — 18
 Александр Соловей («Сатурн») — 17
 Юрий Мелешко («Металлург» Тула) — 16
 Владимир Белоусов («Металлург» Тула) — 15
 Сергей Краев («Машук») — 14
 Анатолий Козлов («Труд») — 14
 Анатолий Шаповалов («Автомобилист») — 13
 Гия Папиашвили («Дила») — 13
 Сейран Галстян («Ширак») — 12
 Константин Фомин («Волга» Горький) — 12

3 зона 
Бомбардиры (по данным kwadra.ru):

Чемпионат РСФСР 
По две лучшие команды РСФСР от 2-й и 3-й зон второй лиге участвовали в чемпионате РСФСР.

Турнир прошел в Нальчике

Примечания

Ссылки 
 На www.rsssf.com
 На wildstat.ru
 «Футбол-1988. Второй круг» (авторы-составители В.Афиногенов, А.Исаев. Краснодар. 1988, 96 с.)

Чемпионат СССР по футболу 1970
1970